Kaschtschenko  (; wiss. Transliteration ; auch Kashchenko) bezeichnet:

Pjotr Petrowitsch Kaschtschenko (1859–1920), russischer Psychiater und Aktivist 
Wsewolod Petrowitsch Kaschtschenko (1870–1943), russischer Psychiater und Bruder von Pjotr 
die Kaschtschenko-Klinik (Synonym für "Psychiatrie" bzw. "Klapse" in Russland), siehe unter Pjotr Petrowitsch Kaschtschenko#Kaschtschenko-Klinik